Краснохо́лмский () — село в Калтасинском районе Республики Башкортостан Российской Федерации. Административный центр Краснохолмского сельсовета.

География

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Калтасы): 16 км,
 ближайшей ж/д станции (Янаул): 38 км,
 до столицы Башкортостана (Уфа): 180 км.

История 
Село возникло в 1952 г. как населённый пункт нефтяников. 

В 1957 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населённый пункт нефтяников преобразован в рабочий посёлок с присвоением наименования Краснохолмский. В 2004 г. преобразован в сельский населённый пункт.

В 2011г. было закрыто градообразующее предприятие - Краснохолмский УБР

Предприятия Села Краснохолмский

Банки 
 отделение Сбербанка России (Доп.офис №8598/0608);

Коммунальные службы 
 МУП Краснохолмские тепловые сети;
 ООО "НУР-ПЛЮС";

Население 
2020
7767 чел.

Примечания

Ссылки 
 Совет муниципальных образований Республики Башкортостан.

Населённые пункты Калтасинского района